Александр Васильевич Кирсанов:
 Кирсанов, Александр Васильевич (1898—1994) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Кирсанов, Александр Васильевич (1902—1992) — советский химик.